De Grand Prix-wegrace van Oostenrijk 2017 was de elfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2017. De race werd verreden op 13 augustus 2017 op de Red Bull Ring nabij Spielberg, Oostenrijk.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2017
Oostenrijk
Sport in Spielberg (Stiermarken)